Die 9. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 13. bis 15. Januar 1939 in Frankfurt am Main im Hippodrom statt.

Es war die zweite Deutsche Meisterschaft nach dem Anschluss Österreichs 1938. Erneut zeigten sich die Österreicher überlegen und gewannen fast alle Titel. Lediglich die Gaumeisterschaft der Herren sicherte sich der Gau Mittelrhein.

Im rein österreichischen Endspiel im Herreneinzel setzte sich Otto Eckl gegen den Wiener Ferdinand Schuech mit 3:0 durch. Vorjahressieger Karl Sediwy scheiterte in der dritten Runde am Berliner Hermann Hauser. Im Dameneinzel verteidigte Trude Pritzi ihren Titel durch einen 3:1-Sieg gegen Hilde Bussmann.

Erstmals waren Spieler aus dem Sudetenland vertreten, etwa Bareuther aus Asch.

Es wurden nur die Einzelwettbewerbe ausgetragen, Doppel und Mixed entfielen. Alle Wettbewerbe wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) gespielt.

Herreneinzel 
Es fehlten Seidel, Hans Hartinger und Erwin Braun.

Sieger der Trostrunde war Helmut Deutschland vor Frieling, Lietmann und Köster.

Dameneinzel 
Es fehlten Karin Lindberg und Anita Felguth.

In der ersten Runde gewann Trude Pritzi gegen Erika Buchhold (TTC Schweinfurt).

Sieger der Trostrunde war Erika Richter vor Schmidt (Dresden), Meta Elias und Hanna Büldge.

Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften 
Hier kämpften Bezirks-Mannschaften um die nationale deutsche Meisterschaft.

Bezirks-Herrenmannschaften 
Die Gau-Mannschaften wurden in fünf Gruppen aufgeteilt. Die Erstplatzierten spielten dann um die Meisterschaft. Schließlich erreichten die Gaue Nordmark (Österreich) und Mittelrhein wie bereits im Vorjahr das Endspiel, das der Außenseiter Mittelrhein gewann.

 1. Mittelrhein: Hanns Welter, Helmuth Hoffmann, Walter Than
 2. Ostmark: Ferdinand Schuech, Karl Sediwy
 3. Niederrhein
 3. Bayern
 3. Nordmark

Bezirks-Damenmannschaften 
Zwölf Gau-Mannschaften wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenersten ermittelten im System jeder gegen jeden den Sieger:
 1. Ostmark (Österreich)   Trude Pritzi, Ottilie Graszl
 2. Brandenburg
 3. Sachsen

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Quellen 
 Neues Wiener Tagblatt
 14. Januar 1939, Seite 44 Online (abgerufen am 30. Juni 2018) – Erste Ergebnisse
 16. Januar 1939, Seite 9 Online (abgerufen am 30. Juni 2018) – Ergebnisse
 Zeitschrift Tisch-Tennis
 1939/2 und 1939/3 – alle Ergebnisse

Einzelnachweise 

	

1939
Tischtennisveranstaltung 1939
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main